

Вулиця Горького — вулиця у Жмеринці.
 Вулиця Горького — вулиця в Костянтинівці
 Вулиця Горького — вулиця в Полтаві.
 Вулиця Горького — вулиця в Сєвєродонецьку
 Вулиця Горького — вулиця в Смілі
Окуповані території:

Вулиця Горького — вулиця в Донецьку.

Вулиця Горького — вулиця в Керчі.

Вулиця Горького — вулиця в Луганську.

Вулиця Горького — вулиця в Сімферополі.

Вулиця Горького — вулиця в Феодосії

Колишні назви 
 Вулиця Горького — колишня назва вулиці Леонтовича у місті Арциз.
 Вулиця Горького — колишня назва вулиці Левадна у місті Балта.
 Вулиця Горького — колишня назва вулиці Олеся Гончара в Баранівці.
 Вулиця Горького — колишня назва вулиці Миколи Василенка в Баштанці.
 Вулиця Горького — колишня назва вулиці В'ячеслава Чорновола у місті Березівка.
 Вулиця Горького — колишня назва вулиці Остапа Вишні в Березному.
 Вулиця Горького — колишня назва Маріїнської вулиці в Бердичеві.
 Вулиця Горького — колишня назва Старообрядницької вулиці в Бершаді.
 Вулиця Горького — колишня назва вулиці Козацький шлях у місті Білопілля.
 Вулиця Горького — колишня назва вулиці Грушевського у місті Біляївка.
 Вулиця Горького — колишня назва Зоряної вулиці в Билбасівці.
 Вулиця Горького — колишня назва вулиці Миколи Хвильового у місті Богодухів.
 Вулиця Горького — колишня назва вулиці Бруно у місті Богуслав.
 Вулиця Горького — колишня назва вулиці Володимира Момота в Борисполі.
 Вулиця Горького — колишня назва вулиці Лісової пісні у місті Боярка.
 Вулиця Горького — колишня назва вулиці Сергія Параджанова в Братському.
 Вулиця Горького — колишня назва вулиці Олександра Білана в Броварах.
 Вулиця Горького — колишня назва вулиці Опанасюка в Брусилові.
 Вулиця Горького — колишня назва вулиці Тараса Шевченка в Великої Новосілці.
 Вулиця Горького — колишня назва вулиці Павла Скоропадського в Веселиновому.
 Вулиця Горького — колишня назва Студентської вулиці в Виноградові.
 Вулиця Горького — колишня назва вулиці Свободи в Вишневому.
 Вулиця Горького — колишня назва Гайдамацької вулиці в Вільшанці.
 Вулиця Горького — колишня назва вулиці Дмитра Шкарбуна у смт. Вороновиця.
 Вулиця Горького — колишня назва вулиці Івана Врадія у Врадіївці.
 Вулиця Горького — колишня назва вулиці Анни Ярославни в Глухові.
 Вулиця Горького — колишня назва Зоряної вулиці в Гнівані.
 Вулиця Горького — колишня назва вулиці Петра Дорошенка в Городищі.
 Вулиця Горького — колишня назва вулиці Іоанна Павла II у місті Городок.
 Вулиця Горького — колишня назва Володимирської вулиці в Гребінках.
 Вулиця Горького — колишня назва вулиці Миру в Грицеві.
 Вулиця Горького — колишня назва вулиці Княгині Ольги в Дніпрі.
 Вулиця Горького — колишня назва вулиці Олександра Кузьми в Долинської.
 Вулиця Горького — колишня назва Поліської вулиці в Дружбі.
 Вулиця Горького — колишня назва вулиці Соборної у місті Дунаївці.
 Вулиця Горького — колишня назва вулиці Василя Стуса в Єланці.
 Вулиця Горького — колишня назва вулиці Василя Стуса в Жашкові.
 Вулиця Горького — колишня назва Хлібної вулиці в Житомирі.
 Вулиця Горького — колишня назва Абрикосової вулиці в Залізному.
 Вулиця Горького — колишня назва Поштової вулиці в Запоріжжі.
 Вулиця Горького — колишня назва вулиці Героїв Євромайдану в Звенигородці.
 Вулиця Горького — колишня назва вулиці Василя Стуса в Знам'янці.
 Вулиця Горького — колишня назва Михайлівської вулиці в Іванкові.
 Вулиця Горького — колишня назва вулиці Княгині Ольги у місті Ізмаїл.
 Вулиця Горького — колишня назва вулиці Віталія Смолярова у місті Ізюм.
 Вулиця Горького — колишня назва вулиці Олександра Багнюка в Іллінцях.
 Вулиця Горького — колишня назва вулиці Гончара в Ірпіні.
 Вулиця Горького — колишня назва вулиці Василя Стуса у місті Іршава.
 Вулиця Горького — колишня назва вулиці Юрія Тимошенка в Казанці.
 Вулиця Горького — колишня назва вулиці Олександра Берези в Каланчаці.
 Вулиця Горького — колишня назва вулиці Івана Франка в Калинівці.
 Вулиця Горького — колишня назва вулиці Ярослава Мудрого в Кам'янці.
 Вулиця Горького — колишня назва вулиці Єдності у місті Кам'янське.
 Вулиця Горького — колишня назва вулиці Княгині Ольги у місті Ківерці.
У Києві:
Вулиця Горького — колишня назва вулиці Антоновича в Голосіївському районі.
Вулиця Горького — колишня назва вулиці Кирила Осьмака в Дарницькому районі.
Вулиця Горького — колишня назва вулиці Тодося Осьмачки в Деснянському районі.
Вулиця Горького — колишня назва вулиці Анатолія Лупиноса в Солом'янському районі.
 Вулиця Горького — колишня назва вулиці Миколи Матвієнка в Клавдієво-Тарасовому.
 Вулиця Горького — колишня назва вулиці Степана Бандери у смт. Кобилецька Поляна.
 Вулиця Горького — колишня назва вулиці Сагайдачного в Кодимі.
 Вулиця Горького — колишня назва вулиці Полтавська у місті Козятин.
 Вулиця Горького — колишня назва вулиці Незалежності в Королево.
 Вулиця Горького — колишня назва вулиці Івана Богуна у місті Коростень.
 Вулиця Горького — колишня назва Української вулиці в Корюківці.
 Вулиця Горького — колишня назва вулиці Чубинського в Костополі.
 Вулиця Горького — колишня назва вулиці Злагоди в Костянтинівці.
 Вулиця Горького — колишня назва вулиці Конрада Гампера в Краматорську.
 Вулиця Горького — колишня назва Покровської вулиці в Красногорівці.
 Вулиця Горького — колишня назва вулиці Покровської у місті Красноград.
 Вулиця Горького — колишня назва вулиці Левка Лук'яненка у місті Кременчук.
 Вулиця Горького — колишня назва вулиці Василя Стуса в Крижополі.
 Вулиця Горького — колишня назва вулиці Марії Любової в Кураховому.
 Вулиця Горького — колишня назва вулиці Героїчна у місті Лебедин.
 Вулиця Горького — колишня назва вулиці Дзвінкої у смт. Лиманське.
 Вулиця Горького — колишня назва Замкової вулиці в Лисянці.
 Вулиця Горького — колишня назва Козацької вулиці в Лосинівці.
 Вулиця Горького — колишня назва вулиці Лікарняна у місті Лубни.
 Вулиця Горького — колишня назва вулиці П'ятницька Гірка в Луцьку.
 Вулиця Горького — колишня назва вулиці Бровченка в Малої Висці.
 Вулиця Горького — колишня назва Олімпійської вулиці в Маньківці.
 Вулиця Горького — колишня назва вулиці Григорія Сковороди у місті Марганець.
 Вулиця Горького — колишня назва вулиці Лесі Українки в Мар'їнці.
 Вулиця Горького — колишня назва вулиці Петра Дорошенка в Мелітополі.
 Вулиця Горького — колишня назва вулиці Олександра Довженка у місті Мерефа.
 Вулиця Горького — колишня назва вулиці Дмитра Яворницького в Миколаєві.
 Вулиця Горького — колишня назва вулиці Січових Стрільців в Миколаївці.
 Вулиця Горького — колишня назва вулиці Героїв Небесної Сотні в Миронівці.
 Вулиця Горького — колишня назва вулиці Нестора Літописця в Млинові.
 Вулиця Горького — колишня назва вулиці Августина Штефана в Мукачеві.
 Вулиця Горького — колишня назва вулиці Ліцейська у місті Ніжин.
 Вулиця Горького — колишня назва Полярної вулиці в Нікополі.
 Вулиця Горького — колишня назва вулиці Кобзарів у смт. Нова Водолага.
 Вулиця Горького — колишня назва вулиці Марії Примаченко у місті Новоград-Волинський.
 Вулиця Горького — колишня назва Ладійної вулиці в Новгороді-Сіверському.
 Вулиця Горького — колишня назва вулиці Уласа Самчука в Нововолинську.
 Вулиця Горького — колишня назва вулиці Волонтерської у місті Новомосковськ
 Вулиця Горького — колишня назва Тернової вулиці в Обухівці.
 Вулиця Горького — колишня назва Спиридонівської вулиці в Одесі.
 Вулиця Горького — колишня назва вулиці Юрія Осмоловського в Олександрії.
 Вулиця Горького — колишня назва вулиці Лугової в Оріхові.
 Вулиця Горького — колишня назва вулиці Василя Симона в Охтирці.
 Вулиця Горького — колишня назва вулиці Бориса Формаковського в Очакові.
 Вулиця Горького — колишня назва вулиці Незалежності у місті Павлоград.
 Вулиця Горького — колишня назва вулиці Світанкової у місті Перечин.
 Вулиця Горького — колишня назва вулиці Магдебурзького Права в Переяславі.
 Вулиця Горького — колишня назва Виноградної вулиці в Піщанці.
 Вулиця Горького — колишня назва вулиці Тиха у місті Пирятин.
 Вулиця Горького — колишня назва вулиці Леонтовича у місті Подільськ.
 Вулиця Горького — колишня назва Європейської вулиці в Покровську.
 Вулиця Горького — колишня назва вулиці Єдності в Пологах.
 Вулиця Горького — колишня назва Десятинної вулиці в Полонному.
 Вулиця Горького — колишня назва вулиці Степана Бандери у смт. Понінка.
 Вулиця Горького — колишня назва вулиці Петра Кузьменка у смт. Понорниця.
 Вулиця Горького — колишня назва вулиці Михайла Грушевського у місті Радомишль.
 Вулиця Горького — колишня назва вулиці Героїв АТО в Рахові.
 Вулиця Горького — колишня назва вулиці Кобзарна у місті Решетилівка.
 Вулиця Горького — колишня назва вулиці Пилипа Орлика в Ржищеві.
 Вулиця Горького — колишня назва вулиці Святого Інокентія в Роздільної.
 Вулиця Горького — колишня назва вулиці Західна у смт. Романів.
 Вулиця Горького — колишня назва вулиці Героїв Роменщини у місті Ромни.
 Вулиця Горького — колишня назва вулиці Олега Ольжича у місті Сарни.
 Вулиця Горького — колишня назва вулиці Алексія в Сваляві.
 Вулиця Горького — колишня назва Центральної вулиці в Свесі.
 Вулиця Горького — колишня назва вулиці Володимира Сосюри в Світловодську.
 Вулиця Горького — колишня назва вулиці Січових Стрільців в Святогірську.
 Вулиця Горького — колишня назва вулиці Івана Франка в Сіверську.
 Вулиця Горького — колишня назва вулиці Січових Стрільців в Слов'янську.
 Вулиця Горького — колишня назва вулиці Дмитра Дорошенка в Снігурівці.
 Вулиця Горького — колишня назва вулиці Сіверська у місті Сновськ.
 Вулиця Горького — колишня назва вулиці Ярослава Мудрого в Сокирянах.
 Вулиця Горького — колишня назва Меджибіської вулиці в Старокостянтинові.
 Вулиця Горького — колишня назва вулиці Непереможна у місті Сторожинець.
 Вулиця Горького — колишня назва вулиці Британської у місті Суми.
 Вулиця Горького — колишня назва вулиці Петра Курінного у місті Тальне.
 Вулиця Горького — колишня назва вулиці Павла Чубинського в Таращі.
 Вулиця Горького — колишня назва Подільської вулиці в Теплику.
 Вулиця Горького — колишня назва Благовіщенської вулиці в Тростянці.
 Вулиця Горького — колишня назва вулиці Павла Тичини в Тульчині.
 Вулиця Горького — колишня назва Львівської вулиці в Тячеві.
 Вулиця Горького — колишня назва вулиці Панаса Мирного в Узині.
 Вулиця Горького — колишня назва Ігнатівської вулиці в Українці.
 Вулиця Горького — колишня назва вулиці В'ячеслава Чорновола в Умані.
 Вулиця Горького — колишня назва вулиці Андрія Саєнка в Фастові.
 Вулиця Горького — колишня назва Театральної вулиці в Херсоні.
 Вулиця Горького — колишня назва вулиці Ніни Янчук у Хмельницькому
 Вулиця Горького — колишня назва вулиці Сергія Муравського в Хмільнику.
 Вулиця Горького — колишня назва вулиці Миру в Хоролі.
 Вулиця Горького — колишня назва Горіхової вулиці в Хорошевому.
 Вулиця Горького — колишня назва вулиці Леоніда Каденюка в Хотині.
 Вулиця Горького — колишня назва вулиці Героїв Крут в Христинівці.
 Вулиця Горького — колишня назва Західної вулиці в Чаплинці.
 Вулиця Горького — колишня назва вулиці Юрія Іллєнка в Черкасах
 Вулиця Горького — колишня назва вулиці Аркадія Жуковського у Чернівцях
 Вулиця Горького — розділена на Гончу і Музейну вулиці в Чернігові.
 Вулиця Горького — колишня назва Замкової вулиці в Черняхові.
 Вулиця Горького — колишня назва Фундукліївської вулиці в Чигирині.
 Вулиця Горького — колишня назва вулиці Ольжича в Чорткові.
 Вулиця Горького — колишня назва вулиці В’ячеслава Чорновола у місті Шостка.
 Вулиця Горького — колишня назва вулиці Михайла Старицького в Шполі.
 Вулиця Горького — колишня назва вулиці Сергія Камінського в Ямполі, Вінницька область.
 Вулиця Горького — колишня назва Єгорівської вулиці в Ямполі, Сумська область.

Вулиця Горького — вулиця в Іжевську

Вулиці, названі на честь людей